Артю́гино — посёлок в Богучанском районе Красноярского края России. Административный центр Артюгинского сельсовета.

История 
Посёлок Артюгино был основан в 1930 году.

География 
Посёлок находится в северо-восточной части края, на правом берегу реки Ангара, вблизи места впадения в неё реки Артюгина, на расстоянии приблизительно 37 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от села Богучаны, административного центра района. Абсолютная высота — 141 метр над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,8 %, женщины — соответственно 48,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % из 978 чел.

Инфраструктура 
В посёлке функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт (филиал Богучанской районной больницы), библиотека, сельский дом культуры и отделение Почты России.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из 9 улиц и 1 переулка.

Примечания 

Населённые пункты Богучанского района